Dones d'aigua, éssers de la mitologia catalana; vegeu dona d'aigua.
 Dones d'aigua (sèrie de televisió), sèrie de televisió emesa a TV3 el 1997.
 Salt de les dones d'aigua, salt d'aigua a Sant Iscle de Vallalta.

Vegeu també 
 La dona d'aigua (ópera), òpera de Cassià Casademont i Busquets i llibret de Joan Trias i Fàbregas, estrenada el 1911.